Schip, de Nederlandse vertaling van het Engelse woord ship
 Ship (Marvel), een fictief ruimteschip met kunstmatige intelligentie in het Marvel Universum
 Shqip, Albanees, een taal